Ado von Wirsing ist der Name folgender Personen:
* Ado von Wirsing (Amtshauptmann) (1839–1918),  sächsischer Geheimer Regierungsrat und deutscher Amtshauptmann
 Ado von Wirsing (Landrat) (1879–1964), deutscher Jurist, Amtshauptmann und Landrat